|-
| 170201 - || || 30 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 170202 - || || 30 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170203 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170204 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170205 - || || 30 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170206 - || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170207 - || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170208 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170209 - || || 3 d'agost de 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170210 - || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170211 - || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170212 - || 2003 QS || 18 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 170213 - || || 18 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170214 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170215 - || || 20 d'agost de 2003 || Needville || Needville
|-
| 170216 - || || 19 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 170217 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170218 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170219 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170220 - || || 21 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170221 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170222 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170223 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170224 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170225 - || || 21 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 170226 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170227 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170228 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170229 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170230 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170231 - || || 20 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170232 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170233 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170234 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170235 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170236 - || || 21 d'agost de 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170237 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170238 - || || 21 d'agost de 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170239 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170240 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170241 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170242 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170243 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170244 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170245 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170246 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170247 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170248 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170249 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170250 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170251 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170252 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170253 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170254 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170255 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170256 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170257 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170258 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170259 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170260 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170261 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170262 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170263 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170264 - || || 25 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170265 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170266 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170267 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170268 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170269 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170270 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170271 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170272 - || || 24 d'agost de 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 170273 - || || 24 d'agost de 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 170274 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170275 - || || 26 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170276 - || || 30 d'agost de 2003 || Mallorca || R. Pacheco
|-
| 170277 - || || 27 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170278 - || || 30 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170279 - || || 30 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170280 - || || 29 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170281 - || || 30 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170282 - || || 30 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170283 - || || 31 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170284 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170285 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170286 - || || 3 de setembre de 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170287 - || || 13 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170288 - || || 14 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170289 - || || 14 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170290 - || || 15 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170291 - || || 14 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170292 - || || 15 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170293 - || || 15 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170294 - || || 15 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170295 - || 2003 SW || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170296 - || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170297 - || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170298 - || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170299 - || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170300 - || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

0